Tamara Taylor può riferirsi a:

 Tamara Taylor, conduttrice radiofonica australiana
 Tamara Taylor (1970-), attrice canadese
 Tamara Taylor (1981-), rugbista a 15 internazionale inglese